JEG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Egedesminde (Groenlandia)